O IBRACON (Instituto de Auditoria Independente do Brasil) é uma organização brasileira que se propõe a defensor dos interesses dos auditores e contadores frente aos órgãos públicos no Brasil. É responsável também por editar e aprimorar normas éticas e técnicas da profissão de contador e auditor.

Institucional
O Ibracon – Instituto de Auditoria Independente do Brasil foi constituído em 13 de dezembro de 1971. O Ibracon surgiu da união de dois institutos que congregavam contadores que trabalhavam com auditoria independente: o Instituto dos Contadores Públicos do Brasil (ICPB) e o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes (Ibai), que se uniram para a obtenção de uma melhor estrutura e representatividade em benefício da profissão. Assim foi criado o Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IAIB).
Eram tempos de mudanças, como os de hoje em dia. O mercado de capitais brasileiro, após rápida e expressiva expansão, havia entrado em colapso, causando sérios problemas à economia da época. O Ibracon esteve presente quando da reorganização do mercado de capitais após a quebra da Bolsa, em 1970.
O Instituto foi criado justamente para auxiliar no processo de reconstrução, quando a auditoria independente passou a ser obrigatória para as empresas de capital aberto e o primeiro conjunto de normas sobre demonstrações contábeis foi escrito e adotado por meio da Circular Nº 179 do Banco Central do Brasil.
Por trás daquelas novidades estava o então Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IAIB), atualmente Ibracon. Desde 1971, o Ibracon luta em prol do fortalecimento da profissão no Brasil e das estruturas de mercado.
Para isso, ao longo dos anos, o Ibracon desenvolveu fortes relacionamentos internacionais, como forma de contribuir com o desenvolvimento da profissão no Brasil. Exemplo disso é o fato do Instituto estar presente na fundação da Federação Internacional dos Contadores (Ifac), nos idos de 1977, permanecendo até os dias de hoje como associado e interagindo intensamente em seus processos.
Hoje em dia, esses relacionamentos internacionais se ampliaram. A parceria com a IFRS Foundation permitiu que o Ibracon se tornasse a entidade autorizada a traduzir o Livro Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board). Com isso, participou e participa no processo de convergência de normas internacionais em todos os seus estágios, inclusive na criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e no desenvolvimento de seus trabalhos.
Outro importante relacionamento internacional é com o American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Arcabouço contábil
Foi o Ibracon quem primeiro se ocupou em organizar e estabelecer um arcabouço contábil para o Brasil, ao mesmo tempo em que estabeleceu as primeiras normas de auditoria independente. Isso pode ser confirmado pelo reconhecimento à época das normas emitidas pelo Ibracon pelos reguladores da profissão e do mercado.
Também esteve presente na discussão da reforma da Lei das Sociedades por Ações,  contribuindo com ideias e sugestões.
Ao longo desse trajeto, a visão e opinião foram sempre de contribuir com o desenvolvimento da Contabilidade e da Auditoria Independente no Brasil. As opiniões do Ibracon, ao longo dos anos, foram ouvidas e consideradas e, sem dúvida, contribuíram para a melhoria do ambiente contábil brasileiro.
Dessa forma, o Ibracon participou de todos os eventos que envolveram o mercado de atuação dos profissionais que representa, cumprindo um serviço de dedicação à profissão e ao País.
O Ibracon é a voz e a face da auditoria independente no Brasil e busca orientar e apoiar seus associados nos assuntos emergentes e relevantes.
Agora, no ano de seu Jubileu de Esmeralda, o Ibracon está envolvido no processo de aprimoramento dos diversos níveis de profissionais que atuam em nosso mercado.
E continua imbuído de um único propósito, que é o de fortalecer a atividade de auditoria independente e levá-la mais preparada e modernizada para enfrentar os desafios do futuro.

Elementos estratégicos

 Missão - Valorizar a confiança da sociedade na atividade de auditoria independente, defender a sua relevância e promover padrões de excelência nas atividades profissionais vinculadas ao setor.

 Visão - Órgão representativo dos interesses políticos, profissionais e educacionais dos auditores independentes; Agente participante da regulação da atividade de contabilidade e auditoria independente em convergência com as demais entidades reguladoras; Difusor do papel e responsabilidade dos associados; Referência técnica e educacional em assuntos ligados à auditoria independente e contabilidade; Organização voltada para a proteção do interesse público.

 Valores - Ética; Independência; Transparência; Continuidade de propósitos; Excelência; Protagonismo social.
 Propósito - Confiança que forma, informa e transforma.

Organizações de profissionais do Brasil